André Tisserand peut désigner :
 André Tisserand (1908-1999), journaliste français.
 André Tisserand (1919-1997), homme politique français.